Gəncə, een stad in het noordwesten van Azerbeidzjan
 Kanaat Gəncə
 Marihuana